Franciaország
Saint-Georges, település Cantal megyében
Saint-Georges, település Charente megyében
Saint-Georges, település Gers megyében
Saint-Georges, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Georges, település Moselle megyében
Saint-Georges, település Pas-de-Calais megyében
Saint-Georges, település Tarn-et-Garonne megyében
Saint-Georges, a párizsi metró egyik állomása